Romulea – genere di piante della famiglia Iridaceae
Romulea – antica città sannitica
Romulea – società calcistica romana